Georges Mager, un musicien, chanteur, écrivain, altiste et trompettiste français ;
 Gianluca Mager, un joueur de tennis italien ;
 Gus Mager ;
 Manuela Mager ;
 Penny Barg-Mager, une joueuse de tennis américaine.

 Molin Màger, une commune française